Hiel est un patronyme porté notamment par :

 Christel Hiel (1976-), rameuse et entraîneuse belge ;
  (1952-), ingénieur belge ;
 Dirk Hiel (1957-), footballeur belge ;
 Emanuel Hiel (1834-1899), écrivain belge.